Denumirea de Tatarevo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Tatarevo, un sat în comuna Mineralni Bani, regiunea Haskovo;
 Tatarevo, un sat în comuna Părvomai, regiunea Plovdiv.